El término panza puede referirse:

 a la barriga (el abdomen), una parte del cuerpo de los mamíferos;
 al abdomen, una parte del cuerpo de los artrópodos;
 a la panza de burro, un fenómeno meteorológico: acumulación de nubes vista desde abajo, el mar de nubes es la panza de burro vista desde arriba;
 a un sombrero panza de burro, el sombrero del gaucho argentino;
 al rumen, una de las partes del estómago de los rumiantes;
 en aeronáutica, a la panza, la parte inferior de una aeronave, la que está orientada hacia abajo cuando la aeronave mantiene el vuelo nivelado;
 en aeronáutica, al aterrizaje de panza, un tipo de aterrizaje de emergencia al que el piloto de una aeronave tiene que recurrir cuando por alguna razón no le es posible extender su tren de aterrizaje;
 a Panza, una banda de rock argentina;
 a un sinónimo del género botánico Narcissus;
a Sancho Panza, un personaje de la novela El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, escrita por Miguel de Cervantes:

Geografía
 a la Isla de Panza, una isla en el centro del lago Poopó, en Bolivia.